Miejscowości w USA:
 Drexel – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Drexel – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke
 Drexel – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Drexel (ang. Drexel Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke